Persico spigola è la denominazione obbligatoria ai sensi del DM 31 gennaio 2008 per tutte le specie ittiche appartenenti al genere Morone e può dunque riferirsi:
 Persico spigola – ibrido molto comune in Europa occidentale, tra Morone chrysops maschio e Morone saxatilis femmina
 alla specie Morone saxatilis – introdotta in Europa ma non in Italia